John Tyler House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Tyler House (Branford, Connecticut), NRHP-ID 88002635
 John Tyler House (Charles City, Virginia), NRHP-ID 66000922